SUN Innovations (ООО"Производственная компания САН") — единственный в России производитель и разработчик UV-LED широкоформатных принтеров  (NEO UV-LED Evolution, SUN Universal UV-LED) и УФ-отверждаемых чернил SunFlower .

SUN Innovations — является инновационным предприятием полного цикла, который включает в себя разработку, производство и продвижение на рынок оригинального высокотехнологичного оборудования и расходных материалов, предназначенных для широкоформатной печати. Компания САН специализируется на производстве широкоформатных принтеров собственных брендов Sun Universal, Sun Smart, а также выпускает уникальную линейку чернил под торговой маркой SunFlower. Первая в мире компания, запустившая в серийное производство УФ-принтеров с использованием светодиодов, позволяющих печатать на широком диапазоне поверхностей, включая дерево, металл, стекло, зеркало, пластик, ЛДСП, МДФ, холст, ковровое покрытие.

История 
1 марта 1998 г. - основание Компании как торгового предприятия, занимающегося поставками оборудования и расходных материалов для рынка наружной рекламы

2006 г. - Sun Innovations основала самый крупный на то время в России сервисный центр по своим продуктам и исследовательскую лабораторию. Тогда же компания сама произвела первые в России сольвентные чернила, а также перешла от перепродажи оборудования к собственному производству. Сам ассортимент предлагаемой продукции был расширен: появились лазерные граверы, фрезеры и LED-дисплеи.

2006 г. - разработка собственной технологии цифровой струйной печати по различным поверхностям. Новый метод отверждения чернил - светодиодными лампами - произвел настоящую революцию в сфере широкоформатной печати. 

2007 г. - УФ принтер Evolution производства САН завоевывает признание в зарубежных странах.

2009 г. - САН получает признание корпорации РОСНАНО и становится проектной компанией.

2010 г. - сенсационное достижение специалистов САН - найден способ печати по воде! Была доказана возможность декорирования любых поверхностей с помощью технологий САН.

2011 г. - Компания САН разрабатывает новую формулу УФ чернил в соответствии с мировыми ЭКО стандартами и дополняет их свойства антибактериальным эффектом.

2012 г. - Дочернее предприятие Компании САН становится резидентом Сколково в целях реализации ряда сложных перспективных проектов на стыке химии, физики и механики. Идет разработка нового модельного ряда планшетных принтеров. Доработана технология декорирования керамики и стекла. Выпущены на рынок новые сольвентные чернила с более быстрым периодом высыхания.

2013 г. - Разработан и запущен в серийное производство новый УФ Принтер серии SUN Universal UV-LED

2021 г. - Начата процедура банкротства.

Сравнение технологий

Примечания

Ссылки